Numele Google se poate referi la:

 Google, Inc. - corporație americană
 Google România - filiala românească a companiei Google
 Google search web  = (motor de căutare)
 Google+ - rețea de socializare
 Google Chrome - browser web